

Toponymie

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Stawiszyn, une ville et le chef-lieu de la gmina de Stawiszyn.
 Stawiszyn, un village dans la powiat de Gostyń

 dans la voïvodie de Mazovie
 Stawiszyn, un village dans le powiat de Białobrzegi